In 2012 werd de derde editie van de Copa Fares Lopes gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Ceará. De competitie werd georganiseerd door de FCF en werd gespeeld van 26 juli tot 30 september. Guarani de Juazeiro werd kampioen en mocht daardoor aantreden in de Copa do Brasil 2013.

Eerste fase

Groep A
Fortaleza trok zich na drie wedstrijden terug omdat de club zich reeds voor de Copa do Brasil geplaatst had en deze competitie zo geen zin meer had voor de club, alle wedstrijden werden omgezet naar een 0-3 nederlaag.

Groep B
Limoeiro trok zich terug uit de competitie, de wedstrijden werden als een 0-3 nederlaag aangerekend.

Groep C
Juazeiro EE en Barbalha trokken zich terug uit de competitie, de wedstrijden werden als een 0-3 nederlaag aangerekend.

Tweede fase
In geval van gelijkspel tellen uitdoelpunten dubbel.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Copa Fares Lopes
Fares Lopes Copa